Año luz generalmente se refiere a la unidad de distancia utilizada en astronomía que equivale aproximadamente a 9,46×1012km. Asimismo, en música, año luz (o años luz) puede hacer referencia a:
 Los Años Luz, sello discográfico argentino.
 Años Luz, lo mejor de ELO (1997), álbum de la Electric Light Orchestra.

 «A 2000 años luz de casa» (1967) canción de la banda británica de rock Rolling Stones.
 «Un millón de años luz» (1990), canción del álbum Canción animal, de la banda argentina de rock Soda Stereo.
 «Años luz» (2009), canción del álbum Loba, de la cantante colombiana Shakira.

Además, puede referirse a:
 Los oscuros años luz (1965), novela de Brian Aldiss.